Rue de l'Entrepôt (Charenton-le-Pont)
 Rue de l'Entrepôt (Lille)